FCGBP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 5 405 амінокислот, а молекулярна маса — 572 017.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки